Хроника монастыря Монтекассино () — историческая хроника, составленная в XII в. в монастыре Монтекассино. Охватывает период с 529-го по 1137 год. Содержит сведения по истории Италии и соседних стран, в том числе крестовых походов и завоеваний норманнов в Италии. Бо́льшая часть хроники написана в конце XI века Львом Марсиканским, кардиналом-епископом Остии, который довёл изложение до 1075 года. Во второй четверти XII столетия хронику продолжил до 1138 года архивариус аббатства Монтекассино Пётр Диакон.

Издания 
 Chronica monasterii Casinensis (Die Chronik von Montecassino) // MGH, SS. Bd. XXXIV. Hannover. 1980.

Переводы на русский язык 
 Книга I. Часть 1 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга I. Часть 2 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга II. Часть 1 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга II. Часть 2 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга II. Часть 3 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга III. Часть 1 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга III. Часть 2 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга III. Часть 3 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Книга IV. Часть 1 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература 

 Книга IV. Часть 2 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература 

 Книга IV. Часть 3 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература 

 Книга IV. Часть 4 в переводе И. В. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы
История Италии